Kerkmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Diewald-Kerkmann (* 1953), deutsche Historikerin 
 Heinrich Kerkmann (1587–1666), Bürgermeister von Lemgo und berüchtigt für seine Hexenverfolgungen